Auslosung steht für:

 Verfahren zur Tilgung einer Schuldverschreibung, siehe Losanleihe
 Auslosung (Sport), die durch das Los ermittelte Zusammenstellung von Turnierpartnern
 die Ziehung des Gewinns in einem Gewinnspiel